

Astronomia
 1179 Mally – asteroide della fascia principale

Persone
 Antal Mally – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 Gustáv Mallý – pittore slovacco
 Ján Mallý-Dusarov – presbitero, patriota, editore e giornalista slovacco
 Komlan Mally – politico togolese
 Peter Mally – ex sciatore alpino italiano
 Remo Mally – calciatore austriaco